

Geografia 
 Michajlov – città della Russia nell'Oblast' di Rjazan'
 Michajlov – comune della Slovacchia
 Penisola di Michajlov – promontorio russo nel mare di Kara, Siberia

Persone 
 Aleksandr Dmitrievič Michajlov (1855-1884) – rivoluzionario russo
 Anatolij Michajlov (1936-2022) – ex ostacolista sovietico
 Gennadij Michajlov (1974) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada russo
 Jurij Michajlov (1930-2008) – pattinatore di velocità su ghiaccio sovietico
 Maksim Michajlov (1988) – pallavolista russo
 Michail Michajlov (1971) – ex cestista e allenatore di pallacanestro
 Stas Michajlov, propr. Stanislav Vladimirovič Michajlov (1969) – musicista e cantautore russo di etnia cosacca
 Vadim Vasili'evič Michajlov (1931) – regista sovietico
 Vladimir Michajlov (1929-2008) – scrittore russo di fantascienza

Pagine correlate 
Boris Michajlov
Michajl
Michajlovsk
Michajlova
Michajlovskij